L'attentat à la voiture piégée de Dimapur est survenu le 25 décembre 1996 lorsque le  a fait exploser une puissante voiture piégée déclenchée à distance dans le quartier Arai Mile de Dimapur, dans le Nagaland, lors d'une tentative d'assassinat contre le ministre des Industries et du Commerce du Nagaland .

Attentat 
Le 25 décembre 1996 le NSCN-IM a déclenché une voiture piégée à distance lors d'une tentative d'assassinat contre Hollohon et sa famille alors qu'ils rentraient chez eux après un service de Noël dans le quartier Arai Mile de Dimapur.

Hollohon a survécu car il n'était pas dans le véhicule à ce moment-là. Dans l'explosion, sa femme Vitoli, sa fille Nishela, sa petite-fille Hollotoli et son petit-fils Ninoto (2 ans) ainsi qu'une autre personne ont tous été tués sur le coup.

Notes et références 

Décembre 1996
1996 en Inde
Terrorisme en 1996
Attentat en Inde
Tentative d'assassinat d'une personnalité politique
Explosion en 1996